Reutte (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Reutte (gemeente), een gemeente in dit district